David McMillan ou MacMillan sont des noms pouvant désigner:

David McMillan
 (1836-1904), homme politique néo-zélandais
 (né en 1956), contrebandier australien
 (1981-2013), joueur américain de football américain
David McMillan (né en 1988), joueur irlandais de football

David MacMillan
David MacMillan (né en 1968), chimiste britannique
 (né en 1935), acteur écossais
David MacMillan, ingénieur du son nord-irlandais

Voir aussi
Dave MacMillan (1886-1963), joueur américain de basket-ball
 (né en 1944), coureur automobile néo-zélandais

McMillan, David